Tongzhi () ist der Name folgender Personen:
 Kaiser Tongzhi (1856–1875)

Der chinesische Begriff Tongzhi () steht für:

 die Tongzhi-Restauration während der Regentschaft des Kaisers Tongzhi

Der chinesische Begriff Tongzhi () steht für:

 eine politische Enzyklopädie von Zheng Qiao (dort auch Tong zhi geschrieben), siehe Enzyklopädien aus dem chinesischen Kulturkreis

Der chinesische Begriff Tongzhi () steht für:
 eine historische Schrift des Gelehrten Sima Guang

Der chinesische Begriff Tongzhi () steht für:

 einen heute üblichen Begriff für Homosexuelle in China, siehe Homosexualität in China
 Beijing Tongzhi, ein Pseudonym von Lan Yu